Горњи Дабар је насељено мјесто у Босни и Херцеговини, у општини Сански Мост, које административно припада Федерацији Босне и Херцеговине. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 569 становника.

Географија

Историја

Становништво

Личности 
Народни херој Вељко Миљевић

Извори

Спољашње везе 
 Село Дабар 

Општина Сански Мост
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини
Српска насеља у Федерацији Босне и Херцеговине